Дубейки  — топоним:

Беларусь 
 Дубейки — деревня, Грозовский сельсовет, Копыльский район, Минская область
 Дубейки — деревня, Леоновичский сельсовет, Несвижский район, Минская область